Анастасія Геннадіївна Цибуляк  (народилася 23 лютого 1984 в Києві) — українська екоактивістка, науковець у сфері економіки, громадська діячка — засновниця благодійного фонду «Глоссарі Фаундейшн». Доктор економічних наук, кандидат політичних наук.

Життєпис 
У 2006 році закінчила Національну академію управління, отримавши два дипломи з відзнакою: за спеціальністю «Економіка підприємництва» (бакалавр з фінансів), та за спеціальністю «Право» (бакалавр з правознавства). У 2008 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Міжнародні відносини» (політолог-міжнародник, перекладач з англійської мови). В 2014 році закінчила програму mini-MBA в британській бізнес-школі «Лондонська школа бізнесу і фінансів». Брала участь в десяти міжнародних програмах «Young Investors Program» та бізнес-тренінгах компанії «Ernst & Young».

У 2011 році закінчила аспірантуру КНУ ім. Т. Г. Шевченка та отримала ступінь кандидата наук зі спеціальності «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку», а у 2020 році захистила докторську дисертацію на тему: «Екологізація світової торгівлі в умовах трансформації глобального розвитку». Авторка понад 50 наукових робіт у вітчизняних та закордонних виданнях економічного та політичного напрямків. Учасниця наукових конференцій та авторка статей екологічної тематики.

Захистила дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». Здобула науковий ступінь «доктор економічних наук». Тема дисертації: «Екологізація світової торгівлі в умовах трансформації глобального розвитку».

З 2014 року — доцент (), наразі професор кафедри міжнародних економічних відносин, бізнесу та менеджменту Українсько-американського університету «Конкордія». Викладає дисципліни «Теорія міжнародних відносин». Вільно володіє 6 мовами: українською, англійською, французькою, румунською, російською, та іспанською.

Громадська діяльність 
В 2021 році заснувала некомерційну благодійну організацію, екофонд Glossary foundation.

Навесні 2021 року, з нагоди Міжнародного Дня Землі, ініціювала озеленення центральної клумби Національного музею історії України. Мета акції — заохотити українців облаштовувати подібні простори у своїх містах, дбати про доброустрій довкілля. Літом 2021 року започаткувала ініціативу екологічного вітчизняного туризму Glossary Sustainable Tourism — з метою розвитку туристичного потенціалу малознайомих місць України. Восени 2021 року, разом з Glossary foundation, заснувала соціальну екоініціативу Farms for city children («Ферми для дітей міста»). Мета акції — знайомство міських дітей з життям на фермах задля формування в них поваги до довкілля та праці, а також для знайомства з сільським господарством в Україні. Першими гостями освітньої ініціативи стали вихованці будинку сімейного типу «Моя Родина».

В грудні 2021 року ініціювала благодійну акцію для фінансової допомоги в період пандемії лікарям Київської лікарні залізничного транспорту № 1.

Після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, організувала центр допомоги Україні за кордоном. Мета організації — збирати та відправляти до України гуманітарну допомогу з Європи.

Примітки

Посилання